Автономность — обладание автономией, независимость от чего-либо.

 Автономность (в системах связанного регулирования) — независимость какой-либо одной из управляемых величин от изменений остальных управляемых величин.
 Автономность корабля — предел продолжительности нахождения корабля в море.
 Автономность (политология) — разновидность, дифференцированность и относительная независимость политических институтов.

Автономный может означать:
 , цифровую абонентскую линию без аналоговой телефонной службы; также известную как .
 Автономное дополнение, которое не требует оригинальной игры для того, чтобы пользоваться новым контентом.
 Автономный инвертор — инвертор, который преобразует постоянный ток в переменный ток независимо от электрической сети.
 Автономную сеть или Интранет — компьютерную сеть, которая использует технологию Интернет-протокола в рамках организации.
  — оболочка Unix, предназначенную для восстановления системы после сбоев.
 Автономные электростанции — система обеспечения объекта электричеством без доступа к общей сети.
 Автономный сиквел — продолжение в той же вымышленной вселенной, но имеющие мало ссылок (или не имеющее вовсе) на произведения предшественники.
 Автономный блог — блог, программное обеспечение и содержимое которого находится под управлением его владельца, а не третьих лиц.

См. также 
 Автономия